Звени́городское кня́жество — несколько удельных княжеств на Руси:

 Звенигородское княжество — удел Московского княжества с центром в Звенигороде-Московском.
 Звенигородское княжество (Чернигово-Северская земля) — одно из княжеств XIV-XV веков со спорной локализацией.
 Звенигородское княжество (удел Галицкого) — древнерусское княжество на территории современной Украины с центром в Звенигороде (Пустомытовский район).